Chenery ist der Familienname folgender Personen:
 Hollis B. Chenery (1918–1994), US-amerikanischer Ökonom
 Thomas Chenery (1826–1884), englischer Orientalist